Damernas 50 meter fjärilsim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2022 avgjordes den 13 och 14 december 2022 i Melbourne Sports and Aquatic Centre i Melbourne i Australien.

Det blev ett delat guld mellan amerikanska Torri Huske och kanadensiska Maggie Mac Neil som båda gick i mål på 24,64 sekunder. Bronset togs av kinesiska Zhang Yufei som tangerade det asiatiska rekordet.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 13 december klockan 11:59.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 13 december klockan 19:45.

Final
Finalen startade den 14 december klockan 21:14.

Referenser

Världsmästerskapen i kortbanesimning 2022